Мора́лес () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Моралес, Альфредо (род. 1990) — американский футболист.
 Моралес, Амбросио де (1513—1591) — испанский гуманист, историк, археолог.
 Моралес, Анхель (род. 1975) — аргентинский футболист.

Б 
 Моралес, Бенито (1803—1889) — центральноамериканский политик.

Г 
 Моралес, Герберт — основатель группы «Jah Division».

Д 
 Моралес, Джимми (род. 1969) — гватемальский актёр, педагог и политик. Президент Гватемалы (с 2016).
 Моралес, Диего Альберто (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Моралес, Дэвид (род. 1961) — американский хаус-диджей, музыкант и продюсер пуэрто-риканского происхождения.

И 
 Моралес, Инес (1949—2021) — испанская киноактриса.

К 
 Моралес, Карлос (род. 1979) — мексиканский футболист, брат Рамона.
 Моралес, Карлос Фелипе (1868—1914) — доминиканский военно-политический и государственный деятель.
 Моралес, Кристобаль де (ок. 1500—1553) — испанский композитор, первый крупный представитель испанского музыкального Возрождения.

Л 
 Моралес, Леонель (род. 1988) — боливийский футболист, левый защитник, игрок боливийского клуба «Блуминг» и сборной Боливии.
 Моралес, Луис де (1509—1586) — испанский художник.

М 
 Моралес, Максимилиано (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Моралес, Мануэль (1810—?) — перуанский политический и государственный деятель.
 Моралес, Мигель Рамон (1787—1855) — никарагуанский политик.

Н 
 Моралес, Натали (род. 1985) — американская актриса кубинского происхождения.
 Моралес, Натали (род. 1972) — американская журналистка, телеведущая и актриса.

О 
 Моралес, Олальо (1874—1957) — шведский дирижёр, музыкальный педагог и композитор.
 Моралес, Оскар Хавьер (род. 1975) — уругвайский футболист.

П

Р 
 Моралес, Рамон (род. 1975) — мексиканский футболист.
 Моралес, Ричард (род. 1975) — уругвайский футболист, завершивший карьеру в начале 2009 года. Участник чемпионата мира 2002 года, призёр Кубка Америки.
 Моралес, Росальба (род. 1998) — колумбийская спортсменка, тяжёлоатлетка.

С 
 Моралес, Сантьяго (1951) — испанский борец.

Т 
 Моралес, Томас (1884—1921) — испанский поэт, врач и политик.

У 
 Моралес, Уго (род. 1974) — аргентинский футболист.

Ф 
 Моралес, Франсиско Томас (1781—1845) — испанский военный, последний генерал-капитан Венесуэлы.

Х 
 Моралес, Хавьер (род. 1980) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Реал Солт-Лейк».
 Алас Моралес, Хайме Энрике (род. 1989) — сальвадорский футболист.
  (род. 1973) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Нью-Мексико.
 Моралес, Хорхе Луис (1959—1992) — венесуэльский актёр.
 Моралес, Хосе Луис (род. 1987) — испанский футболист, выступающий за футбольный клуб «Леванте», играет на позиции полузащитника.
 Моралес, Хулио Сесар (1945—2022) — уругвайский футболист.

Э 
 Моралес, Эктор (род. 1985) — мексиканский футболист.
 Моралес, Эво (род. 1959) — президент Боливии.
 Моралес, Эрик (род. 1976) — мексиканский боксёр-профессионал, выступавший в легчайших и полулёгких весовых категориях.
 Моралес, Эсай (род. 1962) — американский актёр кино и телевидения.

Составная фамилия 
 
 Моралес Эрлих, Хосе Антонио (1935—2021) — сальвадорский политик и государственный деятель.

 Мачадо-и-Моралес, Херардо (1871—1939) — диктатор и президент Кубы.
 Торрес Моралес, Хеновева (1870—1956) — испанская католическая монахиня, святая.
 Тревиньо Моралес, Мигель (род. 1970) — мексиканский преступник, торговец наркотиками, лидер одного из самых жестоких наркокартелей Мексики Лос-Сетас.

Топонимы 
 Моралес — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Боливар.
 Моралес — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Каука.
 Моралес-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Другое 
 Человек-паук (Майлз Моралес)